Suiyang ist

 der Stadtbezirk Suiyang (睢阳区) der Stadt Shangqiu in der chinesischen Provinz Henan, siehe Suiyang (Shangqiu);
 der Kreis Suiyang (绥阳县) der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Suiyang (Zunyi);
 die Großgemeinde Suiyang (绥阳镇) im Kreis Fenggang der Stadt Zunyi in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Suiyang (Fenggang);
 die Großgemeinde Suiyang (绥阳镇) der Stadt Dongning in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Suiyang (Dongning).